Duckstein bezeichnet:

 Duckstein (Gestein), eine Gesteinssorte
 Duckstein (Bier), eine Biermarke
 Albert Duckstein (1897–1960), deutscher Politiker